Wyniki Grand Prix Bahrajnu, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|4
|  Robert Kubica 
| BMW Sauber 
| 1:32.893
| 1:31.745
| 1:33.096
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|2
|  Felipe Massa 
| Ferrari 
| 1:31.937
| 1:31.188
| 1:33.123
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|22
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:32.750
| 1:31.922
| 1:33.292
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen 
| Ferrari
| 1:32.652
| 1:31.933
| 1:33.418
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:33.057
| 1:31.718
| 1:33.488
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|3
|  Nick Heidfeld 
| BMW Sauber 
| 1:33.137
| 1:31.909
| 1:33.737
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:32.493
| 1:32.159
| 1:33.994
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|7
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:32.903
| 1:32.185
| 1:34.015
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|16
|  Jenson Button
| Honda 
| 1:32.793
| 1:32.362
| 1:35.057
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|5
|  Fernando Alonso 
| Renault 
| 1:32.947
| 1:32.345
| 1:35.115
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|10
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:33.194
| 1:32.371
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|17
|  Rubens Barrichello 
| Honda
| 1:32.944
| 1:32.508
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|12
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:32.800
| 1:32.528
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr.
| Renault
| 1:32.975
| 1:32.790	
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:33.415
| 1:32.915
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima
| Williams-Toyota
| 1:33.386
| 1:32.943
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|9
|  David Coulthard
| Red Bull-Renault
| 1:33.433
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:33.501
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:33.562
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:33.845
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|21
| align=center|19
|  Anthony Davidson
| Super Aguri-Honda
| 1:34.140
|
|
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|22
| align=center|18
|  Takuma Satō
| Super Aguri-Honda
| 1:35.725
|
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|2
| Felipe Massa
|1-39, 46-57
|align="center"|51
|-
|align="center"|3
| Nick Heidfeld
|42-45
|align="center"|4
|-
|align="center"|4
| Robert Kubica
|40-41
|align="center"|2
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 w Azji
2008 w Bahrajnie